Can Ponç (Riner), masia de Riner (Solsonès)
 Can Ponç (Viladamat), casa de Viladamat (Alt Empordà)
 Can Ponç i els Sovals, casa de Pontons (Alt Penedès)